De Blijvend Applaus Prijs wordt uitgereikt aan oud-podiumkunstenaars voor hun gehele oeuvre.
De prijs is een initiatief van de 'Stichting Blijvend Applaus' die in 1962 in Amsterdam werd opgericht door een aantal notabelen uit de artiestenwereld en uit de gemeentelijke politiek.  De stichting heeft als doel “kunstenaars uit de amusementswereld, waar dit nodig is, financieel bij te staan en verder al hetgeen daarmede in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn te verrichten.” Directe aanleiding was een artikel van Henk van der Meyden in De Telegraaf over de vergeten zangeres en revuester Louisette, die in armelijke omstandigheden leefde in Amsterdam. De Stichting Blijvend Applaus zorgde dat zij haar laatste jaren werd verzorgd in een tehuis te Laren. Vervolgens werden andere behoeftige artiesten ondersteund, totdat dit door de sociale voorzieningen niet meer nodig was. Daarna ging de stichting zich richten op de immateriële behoeften van de oudere artiesten: aandacht en waardering.

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje van Iris Le Rütte, een geldbedrag van 5000 euro (in 2022 7500 euro) en een feestelijk theaterprogramma.

Met ingang van 2007 wordt deze prijs jaarlijks uitgereikt.

Prijswinnaars
1997 – Drs. P
1999 – Lex Goudsmit
2001 – Herman Krebbers en Theo Olof
2002 – Ramses Shaffy
2004 – Elisabeth Andersen
2006 – Adèle Bloemendaal
2007 – John Kraaijkamp sr.
2008 – Piet Noordijk
2009 – Ellen Vogel
2010 – Paul van Vliet
2011 – Peter Koelewijn
2012 – Ingeborg Elzevier
2013 – Mini & Maxi
2014 – Jard van Nes
2015 – Henny Orri
2016 – Jenny Arean
2017 – Ack van Rooyen
2018 – Hans Dagelet
2019 – Herman Finkers
2020/2021 – Willeke Alberti
2022 - Jan Joris Lamers

Externe link
Stichting Blijvend Applaus

Oeuvreprijs
Podiumkunsten
Nederlandse theaterprijs